Západní Kordillera může znamenat:

 Západní Kordillera (Bolívie, Chile) – pohoří v Andách,
 Západní Kordillera (Ekvádor) – pohoří v Andách,
 Západní Kordillera (Kolumbie) – pohoří v Andách,
 Západní Kordillera (Peru) – pohoří v Andách.